Astrid Lindgren
3204 Lindgren
Torgny Lindgren
Rasmus Lindgren
Waldemar Lindgren

Desambiguação